Pulse Width Modulation – modulacja szerokości impulsu
 Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Plane Wave Method – metoda modelowania kryształów fotonicznych